La discrepancia es la diferencia o desigualdad o que resulta de la comparación de las cosas entre sí en el ámbito científico.

También puede referirse a:

Biología 

 Discrepancia audioperceptiva, discordia en efectos de la percepción de un sonido

Geología 

 Discrepancia energética de los cien milenios, conflicto entre los registros geológicos de temperaturas pasadas y el monto de radiación entrante solar, o insolación.

Sociología 

 Controversia o polémica, diferencia de opinión existente entre las partes activas sobre un asunto, a causa de una o varias opiniones discrepantes.

Matemática 
Discrepancia de una secuencia
Teoría de la discrepancia, en modelización estructural
Discrepancia de hipergrafos, área de la Teoría de la discrepancia
Discrepancia (geometría algebraica)

Estadística 
 Divergencia (estadística)
 Función de discrepancia en el contexto de modelos de ecuación estructural.

Enlaces externos